Le Grand Nu est une peinture de Georges Braque réalisée entre 1907 et 1908
 Le Grand Nu est une peinture de Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté